Plaatsen in de Verenigde Staten
 Denver, hoofdstad van de staat Colorado
 Denver (Indiana), een plaats in de staat Indiana
 Denver (Iowa), een plaats in de staat Iowa
 Denver (Missouri), een plaats in de staat Missouri
 Denver (Pennsylvania), een plaats in de staat Pennsylvania

Plaatsen in het Verenigd Koninkrijk
 Denver (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk

Personen
 Bob Denver (1935-2005), Amerikaans komische acteur
 John Denver (1943-1997), Amerikaans countryzanger, songwriter, musicus en acteur

Anders
 Internationale luchthaven Denver, een vliegveld 40 kilometer ten noordoosten van Denver (Colorado)
 Denver (album), een album van de Amerikaanse punkband Me First and the Gimme Gimmes